Ермолкино — название населённых пунктов в России:
 
 Ермолкино — деревня в Белебеевском районе Башкортостана.
 Ермолкино — село в Бижбулякском районе Башкортостана.
 Ермолкино — деревня в Кикнурском районе Кировской области.
 Ермолкино — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Ермолкино — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Ермолкино — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.